Family Life est un film de Robert P. Kerr de 1924 ;
 Family Life est un film de Ted Peshak de 1949 ;
 Family Life est un film de Ken Loach de 1971 ;
  est un magazine.